

Geografia

Niemcy 
 Hohensalza – dawny powiat

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Inowrocław

Zobacz też 
 Inowrazlaw